Université de Newcastle peut faire référence à:
 Université de Newcastle upon Tyne au Royaume-Uni;
 Université de Newcastle en Australie;